Las siglas INPI pueden referirse a:
 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, ente autárquico del gobierno nacional de Argentina.
 Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, organismo descentralizado del gobierno federal de México.
 Instituto Nacional de Protección a la Infancia, una de las instituciones precursoras, en México, del Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia.